House of Usher é um filme homoerótico de suspense dirigido pelo estadunidense David DeCoteau e lançado em 2008. O filme é uma adaptação do conto The Fall of the House of Usher de Edgar Allan Poe.

Ligações externas 
 
 

Filmes dos Estados Unidos de 2008
Filmes em língua inglesa
Filmes de suspense dos Estados Unidos
Filmes com temática LGBT dos Estados Unidos
Filmes baseados em contos